Denumirea de Zagrajden se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zagrajden, un sat în comuna Guleanți, regiunea Plevna;
 Zagrajden, un sat în comuna Banite, regiunea Smolean.